Das Medibank International Sydney 2011 war die 119. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 10. zum 15. Januar 2011 statt.

Gewonnen hat das Einzel die chinesische Spielerin Li Na. Sie setzte sich gegen Kim Clijsters mit 7:63, 6:3 durch. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová mit 4:6, 6:4, [10:7] gegen die Paarung Květa Peschke / Katarina Srebotnik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Sydney